Chase é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Chase (Kansas)
 Condado de Chase (Nebraska)

Desambiguações de topônimos